Гроппер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гроппер, Йоханнес (1503—1559) — немецкий кардинал, богослов, гуманист, который возглавлял лагерь противников Реформации на территории Кёльнского курфюршества.
 Гроппер, Уильям (1897—1977) — американский художник-карикатурист, литограф и график; коммунистический деятель.